I Campionati mondiali di pattinaggio di figura 2016 sono la 106ª edizione della competizione di pattinaggio di figura, valida per la stagione 2015-2016.

Qualificazioni 
Sono stati ammessi a partecipare gli atleti che hanno compiuto 15 anni entro il 1º luglio 2015. La competizione è aperta agli atleti di nazioni consociate all'ISU, che selezionano i partecipanti secondo i propri criteri, rispettando le regole ISU, per le quali gli atleti debbano aver conseguito il punteggio tecnico minimo richiesto ad un evento internazionale prima dei Campionati del Mondo, al fine di essere ammessi a partecipare a questo evento.

Le medaglie sono assegnate nelle discipline del singolo maschile, singolo donne, coppie e danza su ghiaccio. L'evento è determinante per il numero di partecipanti che ogni paese potrà inviare ai Campionati del Mondo 2017 di Helsinki.

Risultati

Uomini

Donne

Coppie

Danza su ghiaccio

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Campionati mondiali di pattinaggio di figura
Competizioni sportive a Boston